Palazuelo

Pablo Palazuelo (1916-2007) est un peintre et sculpteur espagnol.
Palazuelo (Badajoz) est une localité espagnole.